Matsudaira (松平) puede referirse al poderoso Clan Matsudaira del Japón o a cualquiera de sus integrantes:
 Matsudaira Iehisa (1576-1638), también conocido como Shimazu Tadatsune, samurái y daimyō japonés;
 Matsudaira Katamori (1836-1893), samurái japonés;
 Matsudaira Tadayoshi (1580-1607), samurái japonés, cuarto hijo de Tokugawa Ieyasu;
 Matsudaira Takechiyo (1543-1616), más conocido como Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato Tokugawa en Japón.

También es el apellido de los siguientes personajes ficticios:
 Tōko Matsudaira, de Maria-sama ga Miteru.

Finalmente, puede referirse también a:
 Paíño de Matsudaira (Oceanodroma matsudairae), una especie de ave del género Oceanodroma.

Apellidos japoneses